La rue Zygmunt-Słomiński (Ulica Zygmunta Słomińskiego) est une voie de l'arrondissement de Śródmieście à Varsovie.

Histoire

Tracé

Édifices remarquables

Sources

Références 

Rue à Varsovie